Canneto, italienisch für Röhricht, ist der Name folgender italienischer Orte:

 Canneto di Bari, Ortsteil der Gemeinde Adelfia in der Metropolitanstadt Bari
 Canneto (Caronia), Ortsteil der Gemeinde Caronia in der Metropolitanstadt Messina
 Canneto, Ortsteil der Gemeinde Lipari in der Metropolitanstadt Messina
 Canneto, Ortsteil der Gemeinde Monteverdi Marittimo in der Provinz Pisa
 Canneto sull’Oglio, Gemeinde in der Provinz Mantua
 Canneto Pavese, Gemeinde in der Provinz Pavia
 Canneto, Stadtteil der Stadt Perugia
 Canneto, Ortsteil der Gemeinde Postiglione in der Provinz Salerno
 Canneto in Sabina, Ortsteil der Gemeinde Fara in Sabina in der Provinz Rieti
 Canneto, Ortsteil der Gemeinde San Miniato in der Provinz Pisa
 Canneto di Tuna, Ortsteil der Gemeinde Gazzola in der Provinz Piacenza